Мост Победы — названия мостов:

Армения 
 Мост Победы () — мост через реку Раздан в Ереване.

Германия 
 Мост Победы () — название временного моста через Рейн, построенного в 1945 г. взамен разрушенного железнодорожного моста Дуйсбург-Хохфельд.

Италия 
 Мост Победы () — мост через реку Пьяве в Беллуно.
 Мост Победы () — мост через реку Адидже в Вероне.
 Мост Победы () — мост через долину реки Пиоверна в Кремено.
 Мост Победы () — мост через реку Арно в Пизе.
 Мост Победы () — мост через реку Пьяве в Сан-Дона-ди-Пьяве.

Россия 
 Мост Победы — путепровод над железнодорожными путями в створе Ленинградского шоссе в Москве.
 Мост Победы — путепровод над железнодорожными путями Октябрьской железной дороги в Химках.
 Мост Победы — мост через судоходный канал в Балаково.
 Мост имени 60-летия Победы — совмещённый автомобильный и метромост через реку Иртыш в Омске.

США 
 Мост Победы () — мост через реку Раритан в округе Мидлсекс, Нью-Джерси.
 Мост Победы () — мост через реку Апалачикола во Флоридском выступе, Флорида.

Эстония 
 Мост Победы () — мост через реку Пярну в Пярну.
 Мост Победы () — мост через реку Эмайыги в Тарту.
 Мост Победы () — название в 1940—1941 гг. моста через реку Эмайыги в Тарту, существовавшего на месте моста Свободы.